Ableiten steht für:

 Ableiten (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Ableitung